Kincses Tibor (1956) játékvezető
Kincses Tibor (1960) cselgáncsozó